Ore er det gamle navn for overdrev, som genfindes i mange gamle danske stedbetegnelser fx Ganløse Ore.

Ore kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ore (Arninge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Arninge Sogn, Lolland Kommune
 Ore (Fodslette Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fodslette Sogn, Langeland Kommune
 Ore (Ore Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ore Sogn, Nordfyns Kommune
 Ore (Sønder Nærå Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Nærå Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Ore (Vordingborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vordingborg Sogn, Vordingborg Kommune
 Ore (Åstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aastrup Sogn, Guldborgsund Kommune